Spojení surrealistická skupina má více významů:

 Skupina surrealistů v Belgii
 Skupina surrealistů v ČSR
 Skupina českých a slovenských surrealistů (Přemysl Martinec, Alena Nádvorníková, Kateřina Piňosová, Karel Šebek…)
 Spořilovští surrealisté
 Bělehradská surrealistická skupina